Pierre Muller peut désigner :
 Pierre Muller (1901-1977), un homme politique français ;
 Pierre Muller (1950-), un universitaire français ;
 Pierre Muller (1952-2022), un homme politique suisse, conseiller administratif de la ville de Genève (1995-2007), membre du Parti libéral suisse.